Неа Генеа ( — Новое поколение) — эсминец греческого флота, принявший участие в Балканских войнах 1912—1913 годов и в Первой мировой войне. Первоначально был заказан германским флотом и строился в Щецине как эсминец V-6. Готовым к сдаче, был поспешно выкуплен греческим правительством, вместе с однотипным «Керавнос», в связи с надвигающейся войной с турками. Бόльшая часть стоимости корабля была оплачена греками Америки, после сбора денег организованного поэтом Спиросом Мацукасом. Поэту корабль был обязан своим необычным для греческого флота именем.

Был принят капитаном Г.Каламидосом и присоединился к эскадре флота 8 ноября 1912 года в порту Митилини (в день освобождения острова Лесбос).
Вместе с 4 эсминцами «типа Леон», также приобретёнными в последний момент, «Неа Генеа» и «Керавнос» были самыми новыми кораблями греческого флота.

11 ноября эсминец принял участие в освобождении острова Хиос.

а, «Неа Генеа», в составе греческого флота ведомого флагманом броненосцем Авероф под командованием адмирала Кунтуриотиса принял участие в греческой победе над турецким флотом у Элли.

а «Неа Генеа» наряду с 4 греческими броненосцами и 8 эсминцами принял участие в последовавшей греческой победе над турецким флотом у Лемноса, после которой турецкий флот не посмел более выйти из проливов.

В последующие после этой войны годы греческий флот с большими усилиями поддерживал в удовлетворительном техническом состоянии эти два корабля, учитывая что они были первыми на флоте с паровыми турбинами и возникшие политические сложности в обеспечении запасных частей из Германии. С июня 1914 года по октябрь 1916 года капитаном корабля был Периклис Аргиропулос.

В октябре 1916 года корабль был конфискован Антантой, по причине первоначального нейтралитета Греции и был передан французам.

В 1918 году корабль был возвращён Греции, но находился в ужасном состоянии (мог развивать ход не более 26 узлов), после его эксплуатации французским колониальным экипажем из Сенегала. В довершении к этому, сенегальский экипаж, время от времени, продавал запасные части корабля и продал всю судовую утварь. Ремонт корабля был признан экономически нецелесообразным. В течение года корабль использовался как водолей.

В 1919 году было принято решение вывести эсминец из состава флота. Эсминец был продан на лом в 1921 году.

 Орудия эсминцев «Неа Генеа» и «Керавнос» были использованы позже для модернизации миноносцев типа Сфендони ΙΙ.

Примечания

Ссылки 
 Επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
 Russian Naval Encyclopedia
 Greek Naval ships of World War I

Источники 
 Периклис Аргиропулос «Воспоминания» — ΠερικλήςΙ. Αργυρόπουλος «Αναμνήσεις» — Αθήνα 1996 σελ.160.

Эскадренные миноносцы Греции